El término garrapiñada puede hacer referencia a:

Garrapiñada, bocadillo dulce elaborado con maní, azúcar y esencia de vainilla.
Almendras garrapiñadas, almendras a las que se les añade un recubrimiento de caramelo.